Волфганг Кьопе () е германски поет и преводач от български език  (по времето на социализма живее в Източен Берлин ), превежда Вапцаров и други български автори на немски.

Библиография

Преводи 
 Dimiter Dimow, „Kampfpause in Arco Iris“. – In: Bulgarische Dramen (Pejo Jaworow: Am Fuße des Witoscha. Ratscho Stojanow: Die Meister. Dimiter Dimow: Kampfpause in Arco Iris. Waleri Petrow: Tanzende Rosen. Nikolai Haitow: Wege/Boot im Wald/Hunde. Georgi Mischew: Die Hypothesen. Nedjalko Jordanow: Moped). Herausgegeben und mit einem Nachwort von Wolfgang Köppe. Berlin, Henschel, 1974
 Radoslaw Michailow, Messer unterm Kissen. Roman. Aus dem Bulgarischen übertragen von Wolfgang Köppe. nl-podium. Berlin: Verlag Neues Leben, 1974
 Peter Nesnakomow, Das geheimnisvolle Schiff und andere Humoresken. Aus dem Bulgarischen von Barbara Antkowiak und Wolfgang Köppe. Berlin: Verlag Volk und Welt, 1975
 Christo Botew, Schwarz eine Wolke: Gedichte, Publizistik, Briefe. Hrsg. von Wolfgang Köppe. Nachdichtung: Franz Fühmann. Übers.: Wolfgang Köppe u. Inge Kuschel. Leipzig: Reclam, 1976
 Ljubomir Levčev, Seufzer in Bronze, 1981
 Jordan D Radičkov, Versuch zu fliegen: Chronik in zwei Teilen, 1980
 Vera Mutafčieva, Alkibiades der Große: histor. Roman, Berlin: Rütten & Loening, 1981
 Hrsg. von Wolfgang Köppe, Hans Georg Albig, Bulgarische Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts, Berlin: Volk und Welt, 1984
 Blaga Dimitrova, Fenster zur Hoffnung: histor. Roman, Verlag Volk u. Welt, 1986

Източници 

Германски поети
Германски преводачи
Преводачи от български език
Германски българисти